Manuel Montes de Oca puede referirse a:

 Manuel Montes de Oca (1804-1841), militar y político de España;
 Manuel Montes de Oca (1831-1882), médico y político de Argentina;
 Manuel Montes de Oca (1867-1934), ministro de Argentina.